Sarah Turner – ginnasta britannica
 Sarah Turner – giornalista statunitense
 Sarah Turner Wittenmyer – attivista statunitense
 Sarah Turner – personaggio della serie animata Due fantagenitori